

Toponyme 

 Maipú (Chili)
 Maipú (Mendoza)
 Maipú (Buenos Aires), capitale de l'arrondissement de Maipú (partido)
 Département de Maipú (Mendoza)
 Département de Maipú (Chaco)

Voir aussi 
 Bataille de Maipú